Réveillon (Calvados), voormalige gemeente
Réveillon (Marne)
Réveillon (Orne)